Marles ist der Name mehrerer Ortschaften in Frankreich:

Marles-en-Brie, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Marles-les-Mines, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
Marles-sur-Canche, Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Siehe auch:
Marl
Marle, Gemeinde im Département Aisne